Mitton est le nom de famille de 
 Bernard Mitton (1954 - 2017), joueur sud-africain de tennis ;
 Damien Mitton (1618 - 1690), écrivain français ;
 Henri Mitton (1929 - 2016), auteur dramatique français ;
 Jacqueline Mitton (née en 1948), astronome et auteur de livres pour enfants ;
 Jean-Yves Mitton (né en 1945), dessinateur (et scénariste) français de bandes dessinées ;
 Jules Mitton (1870 - 1955), homme politique français ;
 Lorne Mitton, homme politique canadien ;
 Michel Mitton (1864-1954), architecte français ; 
 Simon Mitton (né en 1946), astronome et écrivain britannique ;
 Trent Mitton (né en 1990), joueur australien de hockey sur gazon.

Autres 
 (4027) Mitton est le nom d'un astéroïde nommé d'après Simon Mitton ;
 Great Mitton (en) : village britannique du Lancashire, de moins de 300 habitants.

Articles connexes 
 
 Miton : nom de gant
 Kamil Mitoń (né en 1984), joueur d'échecs polonais

Homonymie de patronyme